Теодосиу — фамилия.
 Теодосиу, Зафиракис (1772—1822) — старейшина греческого города Науса (Иматия), Центральная Македония.
 Теодосиу, Юлиан (род. 1994) — румынский фехтовальщик-саблист, призёр чемпионатов мира и Европейских игр.